Josef Prentl ist der Name folgender Personen:

* Josef Prentl (Politiker, 1890) (1890–1949), österreichischer Politiker (CS)
 Josef Prentl (Politiker, 1916) (1916–1994), deutscher Offizier und Politiker (CSU)